Филипп Пико де Лаперуз (, 20 октября 1744 — 18 октября 1818) — французский натуралист (естествоиспытатель), ботаник, орнитолог и минералог.

Имя 
Встречаются разные формы записи имени Лаперуза:
 ,
 ,
 .

Биография 
Филипп Пико де Лаперуз родился в Тулузе 20 октября 1744 года.

Лаперуз проводил большую часть своего времени в поездках и учёбе. В 1781 году он опубликовал Description de plusieurs nouvelles espèces d’orthocératites et d’ostracites (Эрланген), которое было посвящено ископаемым раковинам.

Его орнитологические наблюдения приведены в Dictionnaire des oiseaux, опубликованном в рамках Encyclopédie méthodique.

В 1786 году Лаперуз опубликовал Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix. Филипп Пико де Лаперуз был корреспондентом Французской академии наук.

В 1789 году он был уже опытным натуралистом и минералогом, членом Академий наук в Стокгольме и Тулузе.
В 1796 году основывает Тулузский музей. В 1799 году была опубликована его работа Tables méthodiques des oiseaux: observés dans le départment de la Haute-Garonne.

Указом первого консула Французской Республики Наполеона Бонапарта от 5 флореаля VIII года (5 апреля 1800 года) назначен мэром Тулузы и оставался в этой должности до 24 июля 1806 года.

В 1806 году Лаперуз был избран сопровождающим Académie des Jeux floraux.

В 1813 году была опубликована его работа Histoire abrégée des plantes des Pyrénées et itinéraire des botanistes dans ses montagnes, а в 1818 году — Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, et itinéraire des botanistes dans ces montagnes, Volume 2. В этом же году была опубликована его работа Supplément à l’Histoire abrégée des plantes des Pyrénées.

Филипп Пико де Лаперуз умер в муниципалитете Лаперуз-Фоссат 18 октября 1818 года.

Научная деятельность 
Филипп Пико де Лаперуз специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Научные работы 

 Mémoires d’histoire naturelle: Description de quelques crystallisations. Histoire naturelle du Lagopède. Description de quelques plantes des Pyrénées (1774—1778).
 Description de plusieurs nouvelles espèces d’orthocératites et d’ostracites (1781).
 Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix (1786)
 Mémoire sur la mortalité des ormes dans les environs de Toulouse (1787).
 Histoire des plantes des Pyrénées (1791).
 Figures de la flore des Pyrénées, avec des descriptions (1795).
 Voyage au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées (1797).
 Tables méthodiques des oiseaux: observés dans le départment de la Haute-Garonne (1799).
 Histoire abrégée des plantes des Pyrénées et itinéraire des botanistes dans ses montagnes (1813).
 Considérations sur les lycées, surtout par rapport aux départements (1815) Imprimé par le Conseil général de la Haute-Garonne et envoyé aux députés.
 Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, et itinéraire des botanistes dans ces montagnes, Volume 2 (1818).
 Supplément à l’Histoire abrégée des plantes des Pyrénées (1818).
 Extraits de sa correspondance avec D. Villars (1861).

Примечания

Литература 
 Pierre Raymond, Essai de zoologie, soutenu le 7 fructidor, an X. Thèse sous la présidence de Picot-Lapeyrouse.
 Toulouse et son université. Facultés et étudiants dans la France provinciale du XIX-e siècle, par John M. Burney, aux Presses universitaires du Mirail et Éditions du CNRS, 1988.
 Le Lycée Pierre-de-Fermat 1806—2006, par Elie Acquier, Gilbert Cousteaux, Charles Crouzillac… [et al.]; sous la direction de Olivier Rauch, aux éditions Association des anciens élèves du Lycée Pierre-de-Fermat, 2006.
 Le projet scientifique et architectural de rénovation du muséum d’histoire naturelle, par Georges Larrouy, Communication présentée le 23 avril 2003 devant l’Académie des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Extrait des mémoires de l’académie des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse Volume 165 (18e série — Tome IV — 2003).
 Histoire abrégée des plantes des Pyrénées, et itinéraire des botanistes dans ces montagnes, Volume 2 De l’Impr. de Bellegarrigue, éditeur, 1818 — archive de l’Université de Harvard.

Ссылки 
 Annuaire de la noblesse de France et des maisons
 Annuaire de la noblesse de France et des maisons
 D’un lieu rural occitan à une notoriété maritime francisée
 Un Maçon enthousiaste, Alexandre Du Mège
 Les œuvres de Philippe Picot de Lapeyrouse

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Орнитологи Франции
Минералоги Франции
Члены Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Мэры Тулузы